Fedora kan syfta på:

 Fedora – en hatt av filt med markerat brätte och längsledes intryckt hattkrön
 Fedora (djur) – ett släkte av mossdjur
 Fedora (film) –  en västtysk-fransk dramafilm från 1978 i regi av Billy Wilder
 Fedora (linuxdistribution) – en RPM-baserad linuxdistribution främst utvecklad av det amerikanska datorföretaget Red Hat
 Fedora (opera) –  en opera i tre akter av Umberto Giordano med libretto av Arturo Colautti efter Victorien Sardous pjäs Fédora